Генрик Ежи Хмелевский (, также известный как «Папаша Хмель» «Papcio Chmiel»; 1923—2021) — польский художник-график и карикатурист, также журналист.

Биография 
Родился 7 июня 1923 года в Варшаве.

В 1930—1936 годах учился в народной начальной школе № 3. В 1936 году поступил в частную мужскую гимназию Stefana Żeromskiego. Являлся членом 70-й варшавской скаутской группы.

7 сентября 1939 года по призыву  до Лукува, но вернулся в Варшаву в октябре 1939 года. В марте 1943 года принял присягу и стал солдатом Армии Крайовой, получил прозвище «Юпитер». Принимал участие в Варшавском восстании — был бойцом в рядах 7-го пехотного полка Армии Крайовой «Garłuch».

В связи с сильным разрушением Варшавы в 1945 году переехал в Лодзи. В марте 1945 года поступил на работу чертежником Технического отдела Centralnym Zarządzie Przemysłu Włókienniczego и начал учиться на втором курсе средней школы в частной Gimnazjum im. Duczymińskiego. В июле 1945 года Хмелевский был призван в Польскую армию и служил в Торуни.

Свою карьеру художника начал в армии, работая в газете. Демобилизовавшись, с августа 1947 года работал художником-карикатуристом сначала в журнале «Świecie Przygód», затем — в «». В 1950—1956 годах учился на факультете графики в варшавской Академии изящных искусств.

Генрик Хмелевский был автором серии комиксов — «Sierżant King z królewskiej konnicy» (1947), «Sadełko i Szczudełko» (1948), «Witek sprytek» (1955—1957) и «Cyrk Bum Tarara» (1957). Стал широко известен по очень популярной серии комиксов «», которая издается с 1957 года и разошлась многомиллионным тиражом.

Умер 22 января 2021 года в Варшаве.

Личная жизнь 
В 1949—1974 годах Генрик Ежи Хмелевский был женат на Анне Сливинской, от которой у него было двое детей. Его сын — , является сотрудником Лаборатории реактивного движения НАСА; дочь — , художница и создательница гобеленов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Papcio Chmiel
 Henryk Jerzy Chmielewski
 Andrzej Duda pożegnał Papcio Chmiela. Takiego hołdu przed Pałacem nie oddano nikomu
 Краеведческий туризм с Титусом де Зоо

Участники Второй мировой войны
Участники Варшавского восстания 1944 года